Jiajia bezeichnet:

 Jiajia (Saga) (加加镇), Großgemeinde im Kreis Saga im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Jiajia (Jainca) (贾加乡), Gemeinde im Kreis Jainca in der chinesischen Provinz Qinghai
 Jiajia (Jianyang) (贾家街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan